Sugar steht für:
 Sugar (2004), kanadischer Spielfilm von John Palmer
 Sugar (2008), US-amerikanischer Spielfilm von Anna Boden und Ryan Fleck
 Name der Benutzeroberfläche des 100-Dollar-Laptops, siehe OLPC XO-1 #Sugar
 SUGAR (Projekt), ein Forschungsprojekt des IFM-Geomar in Kiel
 SugarCRM, ein System zur Kundenpflege

Musik:
 Sugar (Band), US-amerikanische Rockband
 Sugar (Musical), ein Broadway-Musical
 Sugar (Album), Album von Robin Schulz
 Sugar (Robin-Schulz-Lied), Lied von Robin Schulz
 Sugar (System-of-a-Down-Lied), Lied von System of a Down
 Sugar (Maroon-5-Lied), Lied von Maroon 5
 Sugar (Natalia-Gordienko-Lied), Lied von Natalia Gordienko

Personen:
 Alan Sugar, Baron Sugar (* 1947), britischer Geschäftsmann und Multimillionär
 Bert Sugar (1937–2012), US-amerikanischer Sporthistoriker
 John Sugar (Suker) (1558–1604) Priester, Märtyrer (CE)
 Michael Sugar, US-amerikanischer Filmproduzent
 Rebecca Sugar (* 1987), US-amerikanische Zeichentrickfilmerin

 Kampfname von Shane Mosley (* 1971), US-amerikanischer Boxer
 Kampfname von Ultiminio Ramos (1941–2017), kubanischer Boxer

Siehe auch:
 Heroin wird in der Drogenszene auch als Sugar bezeichnet.
 Sugár